Girls' School – singolo dei Wings del 1977
 Vogliamo l'amore (Girls' School) – film del 1938 diretto da John Brahm
 Girls' School – film del 1950 diretto da Lew Landers
 Girlschool – gruppo musicale britannico